Frelinghuysen ist der Familienname einer Reihe von Politikern aus New Jersey:

 Frederick Frelinghuysen (1753–1804), US-Senator (1793–1796)
 Frederick T. Frelinghuysen (1817–1885), US-Senator (1866–1869/1871–1877)
 Joseph Sherman Frelinghuysen (1869–1948), US-Senator (1917–1923)
 Peter Hood Ballantine Frelinghuysen (1916–2011), Kongressabgeordneter (1953–1975)
 Rodney Frelinghuysen (* 1946), Kongressabgeordneter (ab 1995)
 Theodore Frelinghuysen (1787–1862), US-Senator (1829–1835)

Den Namen Frelinghuysen trägt außerdem:
 Alice Cooney Frelinghuysen (* 1954), US-amerikanische Kunsthistorikerin und Museumskuratorin 
 Joseph Sherman Frelinghuysen, Jr. (1912–2005), US-amerikanischer Schriftsteller
 Theodorus Jacobus Frelinghuysen (* ca. 1691; † ca. 1747), Pfarrer, Theologe und der Stammvater der Familie Frelinghuysen in den Vereinigten Staaten von Amerika

Siehe auch:
 Frielinghausen
 Freylinghausen